William Bell (1897-1969) – baseballista amerykański
 William Holden Bell (1920-1986) – inżynier amerykański, więziony za szpiegostwo
 William Joseph Bell (1926-2005) – amerykański scenarzysta i producent telewizyjny
 William Bell (ur. 1937) – amerykański wokalista soulowy
 William E. Bell (ur. 1945) – pisarz kanadyjski